Barrhill bezeichnet Orte
 Barrhill (Neuseeland) in der neuseeländischen Region Canterbury
 Barrhill (South Ayrshire) in Schottland